Svenska fruntimmersskolan Kan syfta på:

 Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors – en flickskola i Finland 1844–1974
 Svenska fruntimmersskolan i Kuopio – en flickskola i Finland
 Svenska fruntimmersskolan i Uleåborg – en flickskola i Finland
 Svenska fruntimmersskolan i Vasa – en flickskola i Finland
 Svenska fruntimmersskolan i Åbo – en flickskola i Finland